Чемпионаты Европы по волейболу среди мужских молодёжных команд (CEV U20 Volleyball European Championship) — соревнования для мужских молодёжных сборных, проводимые под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV).
 
Проводятся с 1966 года. В первых семи чемпионатах (1966—1979) участвовали спортсмены до 20 лет. С 1982 года возрастной ценз был снижен до 19 лет. С 2014 года возрастной ценз вновь был увеличен до 20 лет.

В настоящее время соревнования проводятся один раз в два года по чётным годам.

Призёры

Титулы

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1966 года